|-
| 180701 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180702 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180703 - ||  || 22 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180704 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180705 - ||  || 23 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180706 - ||  || 23 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180707 - ||  || 23 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180708 - ||  || 23 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180709 - ||  || 26 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180710 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180711 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180712 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180713 - ||  || 10 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180714 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180715 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180716 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180717 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180718 - ||  || 14 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180719 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180720 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180721 - ||  || 10 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180722 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180723 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180724 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180725 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180726 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180727 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180728 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180729 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180730 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180731 ||  || 13 mai 2004 || Wrightwood || 
|-
| 180732 - ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180733 - ||  || 15 mai 2004 ||  || 
|-
| 180734 - ||  || 12 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180735 - ||  || 12 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180736 - ||  || 12 mai 2004 ||  || 
|-
| 180737 - ||  || 10 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180738 - ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180739 Barbet ||  || 19 mai 2004 ||  || 
|-
| 180740 - ||  || 22 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180741 - ||  || 27 mai 2004 || Nogales || 
|-
| 180742 - ||  || 6 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180743 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180744 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180745 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180746 - ||  || 10 iunie 2004 ||  || 
|-
| 180747 - ||  || 11 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180748 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180749 - ||  || 14 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180750 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180751 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180752 - || 2004 NF || 8 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 180753 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180754 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180755 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180756 - ||  || 15 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180757 - ||  || 14 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180758 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180759 - ||  || 18 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180760 - ||  || 18 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 180761 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180762 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180763 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180764 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180765 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180766 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180767 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 180768 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180769 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180770 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180771 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180772 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180773 - ||  || 12 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180774 - ||  || 17 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180775 - ||  || 16 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180776 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180777 - ||  || 27 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180778 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180779 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180780 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180781 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180782 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180783 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180784 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180785 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180786 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180787 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180788 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180789 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180790 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 180791 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180792 - ||  || 12 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180793 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180794 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180795 - ||  || 17 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180796 - ||  || 14 februarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 180797 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180798 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180799 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180800 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-